Урош Гловацки (Велес, 22. август 1933 — Београд, 28. јул 2020) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1957. || На крају пута ТВ филм || Ђуро
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Песма ТВ филм || /
|-
| 1965. || Ко пуца отвориће му се || Јус
|-
| 1965. || Јадни мој Арбат ТВ филм || /
|-
| 1967. || Пошаљи човека у пола два || /
|-
| 1969. || Битка на Неретви || Доктор
|-
| 1969. || Покојник ТВ филм || Љубомир Протић ... Спасојев зет
|-
| 1969. || Непријатељ народа ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Хајдучија ТВ филм || Заступник одбране
|-
| 1971. || Дипломци ТВ серија || Професор Сисојеве ћерке
|-
| 1975. || Суђење ТВ филм || Томас Мелвил
|-
| 1976. || Човек који је бомбардовао Београд ТВ филм || Војни бранилац
|-
| 1977. || Операција ТВ филм || Радован Ковачевић, Јаковљев отац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1997. || Горе доле ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1933.
Умрли 2020.
Српски глумци
Југословенски глумци
Велешани